Yammine ist der Familienname folgender Personen:

 Bassam Yammine (* 1968), libanesischer Ökonom
 George Yammine (* 1955), libanesischer Dichter, Literatur- und Kunstkritiker
 Gilbert Yammine (* 1982), libanesischer Kanunsolist und Komponist
 Habib Yammine (* 1956), libanesischer Musiker, Komponist und Musikwissenschaftler
 Lamia Yammine (* 1974), libanesische Politikerin